Редондела ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виго. Занимает площадь 52,1 км². Население — 30 067 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Ксан Каральяс.

Население

Экономика 
В городе Редондела базируется Pescanova, испанская рыболовная компания.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Concello de Redondela 

Муниципалитеты Понтеведры